Iso-BMI är ett mått på övervikt hos barn. Det definierats av International Obesity Task Force (IOTF). Måttet är en motsvarighet till BMI (body mass index) som har anpassats till barn och ungdomar. Iso-BMI 25 motsvarar övervikt och iso-BMI 30 motsvarar fetma hos barn. Tabellen är alltså en överföringstabell till vuxen-BMI (värdena i kolumnerna motsvarar det BMI som anges ovan).

Ett exempel: 
En 11-årig pojke väger 30 kg och är 135 cm lång. BMI blir då 
 
och läser man av i tabellen så ligger han under värdet för övervikt (20,55 för 11-åriga pojkar motsvarar BMI 25 för vuxen).

Referenser 

Friskvård
Kroppsvikt och mått